Botho Strauß (Naumburg, Alemanya 1944 – ) és un escriptor: dramaturg, novel·lista i assagista
 Claude Lévi-Strauss (Brussel·les 1908 – ), antropòleg francès.
 David Friedrich Strauss (Ludwisburg, Alemanya 1808 – 1874), escriptor i teòleg
 Franz Josef Strauß (Munic 1915 – Ratisbona, Alemanya 1988), polític alemany.
 Franz Strauss (Parkstein, Alemanya 1822 – 1905), músic, trompista, compositor i pare de Richard Strauss.
 Levi Strauss (Buttenheim, Baviera 1829 – San Francisco 1902), empresari estatunidenc d'origen alemany, famós per la seva indústria de pantalons texans.
 Oscar Strauss (Viena 1870 – Bad Ischl, Àustria 1954), compositor d'operetes
 Peter Strauss (Croton-on-Hudson, Estat de Nova York 1947), actor.
 Richard Strauss (Munic 1864 – Garmisch-Partenkirchen, Alemanya, 1949), compositor
 Johann Strauss I (Strauss) (Viena 1804–1849) 
 Johann Strauss II (Strauss) (1825 – 1899) 
 Anna Strauss (1829 – 1903)
 Therese Strauss (1831 –1915)
 Ferdinand Strauss (1834 – 1834)
 Josef Strauss (Strauss) (Mariahilf, Àustria 1827 – Viena 1870) 
 Eduard Strauss (Strauss) (Viena 1835 – 1916)
 Dominique Strauss-Kahn (Neuilly-sur-Seine, 1949), polític francès
 Leo Strauss (Kirchhain, Alemanya, 1899 - Annapolis, 1973), filòsof i politòleg estatunidenc d'origen jueu